Министерство финансов Республики Казахстан — государственное ведомство, является центральным исполнительным органом Республики Казахстан в составе Правительства Республики Казахстан, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в финансовой сфере Республики Казахстан.

Учредительным документом Министерства является Положение о Министерстве финансов Республики Казахстан утверждённое Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года N 387.

История Министерства Финансов 
Одним из основополагающих документов организации явилось принятие постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР «О порядке  составления, рассмотрения, утверждения и исполнения  финансовых смет  доходов и расходов Казахской АССР в 1921 году. Именно в нем были изложены принципы, которыми должен руководствоваться еще не полностью окрепший финансовый орган республики. В этот же год утверждается положение о Наркомфине КССР по которому конкретизируется структура, деятельность, кадровые и иные вопросы Наркомфина.

Задачи 
1) выработка предложений по бюджетному планированию, исполнению бюджета, ведению бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной отчетности, статистики государственных финансов;

2) обеспечение полноты и своевременности поступления налогов и платежей в бюджет;

3) обеспечение полноты и своевременности исчисления, удержания и перечисления социальных платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) обеспечение в пределах полномочий экономической безопасности государства, законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности, общества и государства;

5) обеспечение соблюдения налогового законодательства Республики Казахстан;

6) государственное регулирование производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, табачных изделий, а также оборота нефтепродуктов и биотоплива;

7) государственное регулирование в сфере таможенного дела, государственного и гарантированного государством заимствования, бюджетного кредитования, управления республиканским имуществом, управления правительственным и гарантированным государством долгом и долгом перед государством, государственных закупок, осуществления внутреннего государственного аудита и финансового контроля, государственного регулирования в области реабилитации и банкротства (за исключением банков, страховых (перестраховочных) организаций и накопительных пенсионных фондов);

8) регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности организаций и государственных учреждений, в областях аудиторской деятельности и осуществление контроля за деятельностью аудиторских и профессиональных организаций, оценочной деятельности и осуществление контроля в области оценочной деятельности;

9) обеспечение формирования и реализации государственной политики в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности организаций и государственных учреждений, аудиторской деятельности, оценочной деятельности;

10) осуществление государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 ноября 2003 года "О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение";

11) координация реализации механизма прослеживаемости в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза, ратифицированным Законом Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Комитеты 

 Комитет внутреннего государственного аудита
 Комитет казначейства
 Комитет государственного имущества и приватизации
 Комитет государственных доходов

Департаменты 

 Департамент по связям с общественностью
 Департамент законодательства государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора
 Департамент планирования и бухгалтерского учета
 Департамент внутреннего аудита
 Департамент апелляции по внутреннему государственному аудиту 
 Департамент документооборота 
 Департамент методологии бухгалтерского учета, аудита и оценки 
 Департамент управления персоналом и стратегии 
 Департамент бюджетного кредитования, Национального фонда Республики Казахстан и взаимодействия по вопросам финансового сектора 
 Департамент внутренних закупок и активов 
 Департамент юридической службы
 Департамент государственного заимствования 
 Департамент цифровизации и государственных услуг 
 Департамент международных финансовых отношений 
 Департамент апелляций 
 Департамент налогового и таможенного законодательства 
 Департамент бюджетного законодательства 
 Департамент бюджета агропромышленного комплекса, природных ресурсов, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
 Департамент бюджета промышленности, транспорта и коммуникаций 
 Департамент бюджета социальной сферы 
 Департамент бюджета правоохранительных, специальных органов и обороны 
 Департамент бюджета государственных органов 
 Департамент бюджетного планирования 
 Департамент отчетности и статистики государственных финансов

Управления 

 Управление по контролю информационной безопасности МФ РК

Подведомственные организации 

 Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов»
 Акционерное общество «Центр электронных финансов»
 Акционерное общество «Информационно-учетный центр»

Руководство

Наркомы 
 Калашников, Нестор Григорьевич октябрь 1920 г. — февраль 1922 г.
 Генералов, Сергей Сергеевич март 1922 г. — июнь 1922 г.
 Кокушкин, Александр Федорович июнь 1922 г. — июнь 1923 г.
 Маймин, Исидор Борисович июнь 1923 г. — май 1926 г.
 Мурзагалиев, Мухамедхафий май 1926 г. — январь 1930 г.
 Орумбаев, Мукаш Орумбаевич январь 1930 г. — октябрь 1933 г.
 Бессонов, Василий Иванович, врид октябрь 1933 г. — январь 1935 г.
 Молдажанов, Ильяс Исмаилович январь 1935 г. — август 1937 г.
 Даулбаев, Ахмет Джакишевич август 1937 г. — март 1940 г.
 Шугайло, Иван Авксентьевич, март 1940 г. — июнь 1940 г.
 Сарынов, Арбаб Нурумович июнь 1940 г. — декабрь 1941 г.
 Шугайло, Иван Авксентьевич декабрь 1941 г. — март 1946 г.

Министры Казахской ССР 
 Шугайло, Иван Авксентьевич ~1947 1951~
 Атамбаев, Утешкали Дусенгалиевич 1955—1961 гг.
 Ким, Илья Лукич 1961—1974 (каз.)
 Байсеитов, Рымбек Смакович 1974—1985
 Бацула, Александр Ефимович 1984 года по 1990
 Тулеубек Абдикадиров — апрель 1990 — декабрь 1991

Министры финансов Республики Казахстан

Здание 
Министерство финансов Казахстана (ныне там комитеты минфин) построено по проекту архитектора Владимира Лаптева. По задумке архитектора здание должно было символизировать развевающийся флаг. Однако в народе здание прозвали «Доллар» за искривленную форму здания. Так же есть второе здание, которое находится по адресу: Мәнгілік Ел 8, Дом Министерств.

100-летие Министерства финансов Республики Казахстан 
Исторически так сложилось, что 30-летие Независимости Республики Казахстан совпадает со 100-летием с момента формирования Министерства финансов как единой системы.   Одним из основополагающих документов организации явилось принятие постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР «О порядке  составления, рассмотрения, утверждения и исполнения  финансовых смет  доходов и расходов Казахской АССР в 1921 году. Именно в нем были изложены принципы, которыми должен руководствоваться еще не полностью окрепший финансовый орган республики. В этот же год утверждается положение о Наркомфине КССР по которому конкретизируется структура, деятельность, кадровые и иные вопросы Наркомфина.

Аллея финансистов, приуроченная к 30-летию Независимости РК и 100-летию Министерства финансов открылась в столице. У здания Минфина высадили 100 саженцев, которые теперь пополнят зеленый фонд столицы.

Официальная церемония открытия Аллеи финансистов, приуроченная к 30-летнему юбилею Независимости Республики Казахстан и 100-летию деятельности Министерства финансов РК состоялась в Нур-Султане. В мероприятии приняли участие Первый заместитель Премьер-Министра А. Смаилов, ряд руководителей государственных органов, ветераны финансовой службы.  Алихан Смаилов поздравил ветеранов финансовой службы, отметив их весомый вклад в процветание и становление финансово-бюджетной системы Казахстана. В ходе мероприятия министр финансов РК Ерулан Жамаубаев  отметил, что открытие Аллеи стало началом череды событий, посвященных юбилею Минфина.

См. также 
 Каржы-каражат — издательство Министерства финансов Казахстана.

Ссылки 
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000387_#z20
 Официальный сайт на русском языке minfin.gov.kz.
 Анализ состояния межбюджетных отношений в Казахстане на современном этапе

Примечания 

Финансов
Финансовая система Казахстана
Казахстан